Beckher ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Heinrich Beckher (1694–1768), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Becker
 Bekker
 Bäcker (Begriffsklärung)